Winsford ist der Name folgender Orte in England:

 Winsford (Cheshire)
 Winsford (Devon)
 Winsford (Somerset)